Sloupno kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sloupno (okres Havlíčkův Brod)
 Sloupno (okres Hradec Králové)